

Bevezető

Az alábbi családfa, az elengedhetetlen rokoni kapcsolódásokkal, a Kijevi Rusz (Kijevi Nagyfejedelemség), a Vlagyimiri (Vlagyimir-Szuzdali) Nagyfejedelemség, és a Moszkvai Nagyfejedelemség nagyfejedelmeinek (fejedelmeinek), valamint Oroszország cárjainak, illetve császárainak és császárnőinek a leszármazását tünteti fel.  A hullámvonal (~) a körülbelüli dátumot jelzi.

A családfa

Jegyzetek

Források 
  - hozzáférés: 2022. február 25.  
  - hozzáférés: 2022. február 25.  
  - hozzáférés: 2022. február 25. 
  - hozzáférés: 2022. február 25.
  - hozzáférés: 2022. február 25.

Kapcsolódó szócikkek 
 Oroszország uralkodóinak listája

Uralkodói családfák